HHT ist die Abkürzung für:
 Haupthandlungsträger, der Hauptgegenstand eines redaktionellen Artikels (Presse).
 Hämagglutinationshemmtest, ein Nachweisverfahren der Virologischen Diagnostik
 Heinrich-Hertz-Turm, ein Fernmeldeturm in Hamburg
 Heinrich-Hertz-Teleskop, ein Radioteleskop
 Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie, eine gleichbedeutende Bezeichnung für den Morbus Osler
 Historic Houses Trust of New South Wales
 Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen, ein Ausbildungsbereich für Lehrer in Baden-Württemberg
 Hessischer Handwerkstag, die Dachorganisation der Handwerkskammern und Handwerksverbände in Hessen
 Handheld Terminal, ein mobiler Terminal zur Eingabe und Verarbeitung von Daten

Abkürzung